

Цілинна сільська рада — сільське поселення, Хайбуллінський район, Башкортостан
 Цілинна сільська рада — сільське поселення, Цілинний район, Алтайський край
 Цілинна сільська рада — колишнє сільське поселення, Світлинський район, Оренбурзька область

Цілинна сільська рада — сільська рада, Джанкойський район, Автономна Республіка Крим